Behābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bīābād-e Şāleḩ, ort, Kermanshah, 
 Behābād (ort i Iran), Yazd, 
 Shahrestān-e Behābād, kommun, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar